Kim je osobní jméno i příjmení:

příjmení
 Alexandra Kimová (1885–1918), korejská revolucionářka
 Anna Kim (* 1977), rakouská spisovatelka
 Claudia Kim (* 1985), jihokorejská herečka
 Daniel Dae Kim (* 1968), americko-korejský herec
 Gail Kimová (* 1977), kanadská profesionální wrestlerka korejského původu
 Harry Kim, fiktivní postava seriálu Star Trek
 Chloe Kimová (* 2000), americká snowboardistka
 Jaegwon Kim (* 1934), americký filosof korejského původu
 Kim Čong-il (1941–2011), vůdce Severní Koreje
 Kim Čong-suk (1917-1949), korejská revolucionářka, komunistická aktivistka, první manželka Kim Ir-sena
 Kim Čong-un (* 1983), faktický vůdce a diktátor Severní Koreje
 Kim Ir-sen (1912–1994), politický vůdce a diktátor Severní Koreje
 Kim Ku (1876–1949), prezident Korejské Prozatímní vlády v letech 1927 až 1928 a 1940 až 1947
 Lil Kim (* 1974), americká rapperka, textařka a herečka
 Nelli Kimová (* 1957), sovětská sportovní gymnastka
 Yunjin Kim (* 1973), korejsko-americká herečka

rodné jméno
 Seznam článků začínajících na „Kim“

Externí odkazy